

Села
 Яшники  — Полтавська область, Миргородський район

 Яшники — колишнє село, пізніше хутір Гусинцівської сільської ради Ржищівського району, Київська область (зняте з обліку у 1958 році)

Див. також 
 Ячники